Mužská dvouhra Nature Valley International 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl srbský tenista Novak Djoković, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 30letý nenasazený Němec Mischa Zverev, jenž ve finále zdolal Slováka Lukáše Lacka po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Na okruhu ATP Tour tak vybojoval premiérové turnajové vítězství, z třetího odehraného finále. Lacko do závěrečného boje o titul postoupil podruhé v kariéře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley International 2018